Leithof ist ein deutscher Ortsname:
 Leithof (Orbis), Wohnplatz der Gemeinde Orbis, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Leithof (Schnals), Wohnplatz der Gemeinde Schnals, Südtirol, Italien
 Leithof, bis 1938 Glombowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Głąbowo, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Leithoff
 Leithöfe